Касте́д-Ками́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Арти-э-Пеи-де-Субестр. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64171.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 160 км южнее Бордо, в 19 км к северо-западу от По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 239 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 166 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 128 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 77,1 %, в 1999 году было 70,3 %). Из 128 активных жителей работали 121 человек (67 мужчин и 54 женщины), безработных было 7 (4 мужчины и 3 женщины). Среди 38 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Андрея (1867 год)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи